fazekas, foglalkozás
 Fazekas, régi magyar családnév

Iskolák
 Fazekas, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 Fazekas, Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen)